Katarzyna Kwiatkowska (ur. 1974) – polska aktorka
 Katarzyna Kwiatkowska (ur. 1976) – polska pisarka
 Katarzyna Kwiatkowska – polska biolog, prof. dr hab.